, aux États-Unis
 Dipple (Moray), en Écosse